Försterstein steht für:

 Försterstein (Hannover), einen im 19. Jahrhundert von Förster Sabiel aufgestellten, heute denkmalgeschützten Gedenkstein
 Försterstein in Windelsbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Windelsbach

Siehe auch:
 Försterdenkmal